W Polsce jest kilka miejscowości o nazwie Przełęk:
 Przełęk (województwo opolskie)
 Przełęk (województwo warmińsko-mazurskie) (dawniej Przełęk Duży)
 Przełęk Kościelny – przysiółek należący terytorialnie do Przełęku w woj. warmińsko-mazurskim
 Przełęk Mały – przysiółek należący terytorialnie do Przełęku w woj. warmińsko-mazurskim